Rue des Fillettes (Aubervilliers)
 Rue des Fillettes (Paris)